Adventures in Babysitting ist der Originaltitel folgender Filme:

 Die Nacht der Abenteuer, US-amerikanischer Film von Chris Columbus (1987)
 Die Nacht der verrückten Abenteuer, US-amerikanischer Fernsehfilm von John Schultz (2016)